Oshkosh kan avse:

Oshkosh Truck Corporation – en amerikansk tillverkare av tunga markfordon
Oshkosh Airshow – en årlig sammankomst för tusentals flygentusiaster i Wisconsin
OshKosh B’gosh – en tillverkare av barnkläder

Platser i USA
Oshkosh, Wisconsin - stad och huvudort i Winnebago County, Wisconsin
Oshkosh, Nebraska - stad och huvudort i Garden County, Nebraska